Plaatsen in Roemenië
 Bărbătești (Argeș)
 Bărbătești (Gorj)
 Bărbătești (Iași)
 Bărbătești (Vâlcea)